Thomas Erskine kan syfta på bland andra:

* Thomas Erskine av Haltoun (död efter 1548), skotsk ämbetsman
 Thomas Erskine, 1:e earl av Kellie (1566–1639), skotsk ädling
 Thomas Erskine, 6:e earl av Kellie (1732–1781), skotsk musiker
 Thomas Erskine, 9:e earl av Kellie (1746–1828), skotsk ädling
 Thomas Erskine, 1:e baron Erskine (1750–1823), brittisk jurist och politiker
 Thomas Erskine (1788–1870), skotsk jurist och teolog